

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Il Silana è una rappresentativa della città di San Giovanni in Fiore.Il Gravina è una rappresentativa di Gravina di Catania.

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995